La Coppa di Turchia 2013-2014 è la 29ª Coppa di Turchia di pallacanestro maschile.

Squadre
Le squadre qualificate sono le sedici partecipanti alla Türkiye 1. Basketbol Ligi 2013-2014.

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Türkiye 1. Basketbol Ligi 2013-2014
Coppa del Presidente 2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
Coppa di Turchia di pallacanestro maschile